ВВС РФ — аббревиатура, обычно расшифровывается как Военно-воздушные силы Российской Федерации.

Также может означать:
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации — еженедельный бюллетень законов, актов Съезда народных депутатов, Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, отдельных распоряжений Председателя Верховного Совета и его заместителей (1992—1993).